Nimzowitsch est le nom :
 du joueur d'échecs russe et danois Aaron Nimzowitsch
 de la défense Nimzowitsch inventée par ce même joueur

Voir aussi 
Deux parties d'Aaron Nimzowitsch :
 Nimzowitsch - Rubinstein (Dresde, 1926)
 Johner - Nimzowitsch (Dresde, 1926)